Botto ist der Familienname folgender Personen:

 António Botto (1897–1959), portugiesischer Schriftsteller
 Carlos Botto  Vallarino (1923–2004), chilenischer  Komponist und Musikpädagoge
 Giuseppe Domenico Botto (1791–1865), italienischer Physiker
 Július Botto (1848–1926), slowakischer Jurist, Publizist und Historiker
 Ján Botto (1829–1881), slowakischer Dichter
 Juan Diego Botto Rota (* 1975), spanischer Filmschauspieler
 María Botto (* 1974), argentinische Schauspielerin
 Mario Botto, italienischer Autorennfahrer

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Botto (Kentucky)

Siehe auch:
 Boto